«Велорикша»:
 «Велорикша» () — малайзийский фильм 1955 года, первая режиссёрская работа П. Рамли.
 «Велорикша» — художественный фильм 1995 года режиссёра Чан Ань Хунга.